Змагання зі стрільби (гвинтівка та пістолет) на літніх Паралімпійських іграх вперше з'явилися на іграх 1976. У цьому виді спорту змагаються як чоловіки, так i жінки.

Медалі 
Станом на 2012.

Види спорту на літніх Паралімпійських іграх